«Собака» — название нескольких фильмов:
 «Собака» — короткометражный польский фильм 1973 года.
 «Собака» — фильм 2011 года режиссёра Фарида Давлетшина.
 «Собака» — фильм 2013 года режиссёра Анвара Сафаева.
 «Собака» — фильм 2015 года режиссёра Эсен Исик.